Rok (ime)
sveti Rok
 Roko Dobra
 Roko Karanušić
 Roko Leni Ukić
 Marko Roko Vincetić